

Geografia 
 Pas – un fiume del nord della Spagna che nasce dai monti Cantabrici
 Colle del Pas – un valico delle Alpi Liguri

Sigle 
Pontificia Accademia delle Scienze –  Sede Apostolica 
 Partido Alianza Social – disciolto partito politico messicano
 Periodic acid-Schiff – acido periodico-reattivo di Schiff, che innescano la reazione PAS per l'individuazione di glucidi tramite microscopia ottica
 Pressione arteriosa sistolica
 Percussive Arts Society
 Partito Islamico Panmalese – partito politico malese
  Parental Alienation Syndrome
  Platelet Additive Solution
 Positron annihilation spectroscopy – Spettroscopia di annichilazione di positroni
 Piano Annuale di Semplificazione
 Proteggere Avvertire Soccorrere – del primo soccorso ai traumatizzati
 Acido 4-amminosalicilico, comunemente detto anche acido para-amminosalicilico oppure acido p-aminosalicilico
 Persone Altamente Sensibili
 Publicly Available Specification – Specifiche disponibili pubblicamente

Codici 
 PAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paros (Grecia)
 pas – codice ISO 639-3 della lingua papasena
 PAS – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Passoré (Burkina Faso)
 PAS – codice ISO 3166-2:PE della regione di Pasco (Perù)

Sport 
 Pas Tehran – società calcistica iraniana

Altri progetti